Schischefsky oder Schischefski ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Schischefsky (* 1967), deutscher Politiker (SPD), Gewerkschaftsfunktionär und Fotograf
 Günter Schischefski (1925–2007), deutscher Eishockeyspieler und -trainer sowie Fußballspieler